Jacques Denis peut désigner :
 Jacques Denis (1902-1972), ingénieur des mines et un arachnologiste amateur français ;
 Jacques Denis (1922-2008), homme politique français ;
 Jacques Denis (1943-2015), acteur français ;
 Jacques Denis, superviseur musical pour le cinéma.